Сиги — в скандинавской мифологии является родоначальником линии Вёльсунгов. В саге о Вёльсунгах он упоминается как один из сыновей Одина. Он также указан среди сыновей Одина в Нафнаулуре. У него был сын по имени Рери.

Он был объявлен вне закона за убийство раба, который превзошел его в охоте. С помощью своего отца Одина Сиги бежал со своей земли и руководил набегами, успешными настолько, что в результате он стал королем Гунналанда, страны, относящееся как к территориям франков, также известных как гугоны или хуги, так и к территориям гуннов. В старости он был убит братьями жены, захватившими его королевство. Его сын Рери отомстил за него.

Сиги также упоминается в прологе Младшей Эдды, где говорится, что он правил Фракландом (землей франков): «Третьего сына Одина зовут Сиги, отца Рери. Он правил тем, что сейчас называется Франкландией, от него происходит род, известный как Вёльсунги.

Примечания

Литература 

 Бродер, Артур Гилкрист (пер.). 1916 год. Снорри Стурлусон: Прозаическая Эдда . Нью-Йорк: Американо-скандинавский фонд .
 Байок, Джесси Л. (пер.). c1990. Сага о Вёльсунгах: скандинавский эпос о Сигурде Убийце драконов . Беркли и Лос-Анджелес, Калифорния. ; Лондон: Издательство Калифорнийского университета. Впервые опубликовано: 1990 г.  .

Германо-скандинавская мифология